Mlyniw (ukrainisch ; russisch /, polnisch Młynów) ist eine Siedlung städtischen Typs in der westukrainischen Oblast Riwne mit etwa 8400 Einwohnern. Sie war bis Juli 2020 Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons Mlyniw und liegt am Fluss Ikwa, etwa 46 Kilometer südwestlich der Oblasthauptstadt Riwne.

Geschichte 
Der Ort wurde im 15. Jahrhundert zum ersten Mal schriftlich erwähnt, erhielt 1789 das Magdeburger Stadtrecht und nach der 3. Teilung Polens kam der Ort 1795 zum Russischen Reich in das Gouvernement Wolhynien. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde der Ort ein Teil der Zweiten Polnischen Republik (Woiwodschaft Wolhynien, Powiat Dubno), nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde das Gebiet durch die Sowjetunion und ab 1941 durch Deutschland besetzt, 1945 kam es endgültig zur Sowjetunion und wurde in die Ukrainische SSR eingegliedert. Seit der Unabhängigkeit der Ukraine 1991 ist Mlyniw ein Teil derselben. Seit 1959 hat der Ort den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Verwaltungsgliederung 
Am 1. August 2016 wurde die Siedlung städtischen Typs zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Mlyniw (). Zu dieser zählten auch die 34 in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Dörfer, bis dahin bildete die Siedlung die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Mlyniw (Млинівська селищна рада/Mlyniwska selyschtschna rada) im Zentrum des Rajons Mlyniw.

Am 12. Juni 2020 kam noch die Dörfer Dolyna, Maljowane, Koblyn, Oslijiw, Pidhajzi und Uschynez zum Gemeindegebiet.

Am 17. Juli 2020 wurde der Ort Teil des Rajons Dubno.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Mlyniw Teil der Gemeinde:

 Młynów, in: Guy Miron (Hrsg.): The Yad Vashem encyclopedia of the ghettos during the Holocaust. Jerusalem : Yad Vashem, 2009 ISBN 978-965-308-345-5, S. 489f.

Persönlichkeiten 
 Salomon Mandelkern (1846–1902), russisch-jüdischer neuhebräischer Dichter, Philologe, Jurist, Übersetzer, Hebraist, Kabbalist, Talmudist, Sprachlehrer, Philosoph, Lexikografph, Rabbiner und Schriftsteller

Weblinks 

 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Riwne
Ghetto
Ersterwähnung im 15. Jahrhundert
Stadtrechtsverleihung 1789
Rajon Dubno